Orbita della Terra: l'orbita cosiddetta eliocentrica della Terra attorno al Sole.
 Orbita geocentrica: l'orbita attorno alla Terra.

Voci correlate
Orbita lunare